Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Tymiński – rosyjski nauczyciel i działacz społeczny
 Antoni Tymiński – polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Eugeniusz Tymiński – polski żołnierz podziemia
 Jakub Tymiński – polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Józef Tymiński – polski prawnik i urzędnik państwowy
 Kazimierz Tymiński – polski więzień obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, pisarz
 Łukasz Tymiński – polski piłkarz
 Michał Tymiński – polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Romuald Nałęcz-Tymiński – polski oficer, marynarz
 Stanisław Tymiński – polski biznesmen i polityk